BAFTA este un acronim care se poate referi la

 British Academy of Film and Television Arts, organizația profesională britanică a realizatorilor de filme (pentru marele ercan) și de filme de televiziune 
 Premiile BAFTA, premiile profesionale conferite de sus-numita organizație profesională

Acronime de cinci litere